Charles Clifford ist der Name folgender Personen:

 Charles Clifford (Politiker) (1813–1893), war ein neuseeländischer Politiker und erster  (Parlamentspräsident)
 Hugh Charles Clifford (1866–1941), war ein britischer Kolonialgouverneur